Gosposka ulica je lahko:

 Gosposka ulica, Celje (nekdanja Zidanškova ulica)
 Gosposka ulica, Ljubljana 
 Gosposka ulica, Maribor

Ceste in ulice v Sloveniji